Izmorene kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Izmorene (stamområde), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Izmorene (ort), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 

Robotskapade Marockoförgreningar